Edward Marjoribanks) (2 baron Tweedmouth, 1849–1909), homme politique britannique du Parti libéral britannique, député qui occupé des postes importants dans plusieurs gouvernements libéraux ;  
 Edward Marjoribanks (1900–1932), conservateur, député de Eastbourne de 1929 à 1932.